El nombre de Convento de San Antonio es la denominación de varios edificios religiosos, catalogados como convento con patronazgo a algún santo llamado Antonio.

Advocación 
 San Antonio de Padua o de Lisboa (1195–1231), religioso portugués – Festividad: 13 de junio;
 San Antonio Abad – Festividad: 17 de enero y 30 de enero;
Variante de nombre: Antón
 San Antón, se refiere también a San Antonio Abad.

Conventos 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Brasil 
 Convento de San Antonio, en Río de Janeiro;

en España 
 Convento de San Antonio de Padua, en la ciudad de Toledo;
 Convento de San Antonio, en la ciudad de Vitoria;
 Convento de San Antonio el Real, en la ciudad de Salamanca;
 Convento de San Antonio de Padua, en la ciudad de Sevilla;

en México 
 Convento de San Antonio de Padua, en Yucatán'';